Карст — многозначный термин.

 Карст — совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами (гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью). 

 Карст — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Карст — известняковое плато на северо-западе Балканского полуострова, в Словении и частично в Италии.
 22868 Карст (22868 Karst) — астероид головного пояса, открытый в 1999 году.

См. также 
 Крас
 Моравский Карст — карстовый массив в Чехии.
 Словацкий Карст — горный массив в восточной Словакии и частично в Венгрии.